

Казанцево — селище, Зоринський район, Алтайський край
 Казанцево — село, Кур'їнський район, Алтайський край
 Казанцево — село, Романовський район, Алтайський край
 Казанцево — село, Тальменський район, Алтайський край
 Казанцево — присілок, Частоозерський округ, Курганська область